Baby-sitter : star incognito est une émission télévisée française produite par Med&Co. Elle est diffusée tous les ans depuis le  sur Gulli à .

Synopsis 
Baby-sitter : star incognito parle de parents cherchant à faire une surprise à leurs enfants en engageant une star déguisée en baby-sitter à la maison. Ils rejoignent alors le camion de préparation et d'écoute. Mais attention, la star doit réaliser des défis et répondre du tac au tac pour ne pas que les enfants découvrent la supercherie jusqu'à la fin de la journée, où le faux baby-sitter annoncent au travers d'une animation sa véritable identité, par exemple, Éric Antoine annonce sa véritable identité au travers d'un spectacle de magie ou Tal au travers d'un jeu The Voice : La Plus Belle Voix.

Personnages

Saison 1 
 Anaïs Delva
 Keen'V
 Jean-Baptiste Shelmerdine

Saison 2 
 Éric Antoine
 Lenni-Kim
 Denitsa Ikonomova
 Tal
 Malik Bentalha
 Maëva Coucke

Fiche technique 
 Casting : Emission 1 :  Anaïs Delva, Keen'V, Jean-Baptiste Shelmerdine  Emission 2 : Eric Antoine, Lenni Kim, Detnisa Ikonomova  Emission 3 : Tal, Malik Bentalha, Maëva Coucke
 Sociétés de production : Med&Co
 Pays d’origine : 
 Langue originale : français
 Format : couleur
 Genre : Divertissement
 Durée : 
 Public : Tout public

Audiences

Notes et références

Lien externe 

Émission de télévision destinée à la jeunesse en France
Émission diffusée sur Gulli
Émission de télévision créée en 2017
Émission de télévision disparue en 2019